

Allemagne 
 Etting, arrondissement de Ingolstadt en Haute-Bavière.
 Etting, quartier de  Rain dans le Souabe.
 Etting, quartier de Polling en Haute-Bavière.
 Etting, quartier de Schwarzach en Basse-Bavière.

Autriche 
 Etting, Village de la commune de Utzenaich, en Haute-Autriche.

France 
Etting, commune de Moselle en Lorraine.

Patronyme 
 Ruth Etting (1896-1979), chanteuse et actrice américaine.

Homonymie de toponyme